A 438-as jelzésű autóbusz a budapesti Stadion autóbusz-pályaudvar és Bér, Fő tér, illetve Palotás, Templom tér között közlekedő helyközi járat.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
!colspan=2|Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||20||25
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Kacsóh Pongrác út||19||24
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Szerencs utca||18||23
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|3|| Bag, Dózsa György út 8.||17||22
|align=left|
|-
|4|| Bagi elágazás||16||21
|align=left|
|-
|5|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||15||20
|align=left|
|-
|6|| Aszód, vasútállomás bejárati út||14||19
|align=left|
|-
|7|| Aszód, Arany János utca||13||18
|align=left|
|-
|8|| Aszód, Falujárók útja 19.||12||17
|align=left|
|-
|9|| Kartal, 2-es km kő||11||16
|align=left|
|-
|10|| Kartal, Bartók Béla út||10||15
|align=left|
|-
|11|| Kartal, orvosi rendelő||9||14
|align=left|
|-
|12|| Kartal, posta||8||13
|align=left|
|-
|13|| Kartal, Szőlő utca||7||12
|align=left|
|-
|14|| Kartal, autóbusz-forduló||6||11
|align=left|
|-
|15|| Verseg, kállói elágazás||5||10
|align=left|
|-
|16|| Verseg, Kökényesi út 4.||4||9
|align=left|
|-
|17|| Héhalom, községháza||3||8
|align=left|
|-
|18|| Héhalom, egyházasdengelegi elágazás||2||7
|align=left|
|-
|19|| Pajtapuszta, Tsz. major||1||∫
|align=left|
|-
|20|| Palotás, Templom térvégállomás||0||∫
|align=left|
|-
|∫|| Egyházasdengeleg, szövetkezeti italbolt||∫||6
|align=left|
|-
|∫|| Szirák, TÜZÉP telep||∫||5
|align=left|
|-
|∫|| Szirák, római katolikus templom||∫||4
|align=left|
|-
|∫|| Szirák, pálinkafőzde||∫||3
|align=left|
|-
|∫|| Bér, újtelep||∫||2
|align=left|
|-
|∫|| Bér, Polgármesteri Hivatal||∫||1
|align=left|
|-
|∫|| Bér, Fő térvégállomás||∫||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Aszód autóbuszvonalai
Budapest XIV. kerületének közlekedése
Budapest XV. kerületének közlekedése
Bag